Andrej Judin – ginnasta russo
 Anton Judin – ex cestista e allenatore di pallacanestro russo
 Konstantin Konstantinovič Judin – regista cinematografico sovietico